Juan Mónaco era o atual campeão, mas perdeu para John Isner nas semifinais.
Isner conquistou o título, derrotando Nicolás Almagro na final por 6–3, 7–5.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Nicolás Almagro (Final)
 Tommy Haas (Segunda rodada)
 Juan Mónaco (Semifinais)
 Sam Querrey (desistiu devido a uma lesão no peitoral)

<li> John Isner (Campeão)
<li> Fernando Verdasco (Segunda rodada)
<li> Paolo Lorenzi (Quartas de final)
<li> Michael Russell (Primeira rodada)
</ol>

Chave

Finais

Metade superior

Qualificatório
Cabeças de chave

  Ivo Karlović (Qualificador, Lucky loser)
  Mischa Zverev (Segunda rodada)
  Teymuraz Gabashvili (Qualificador)
  Bradley Klahn (Qualificado)

<ol start="5">
<li> Peter Polansky ''(Qualificador)
<li> Facundo Argüello (Qualificado)
<li> Michael Yani (Primeira rodada, desistiu)
<li> Alex Kuznetsov (Primeira rodada)
</ol>

Qualificados

  Gerald Melzer
  Robby Ginepri

<li>  Facundo Argüello
<li>  Bradley Klahn

Lucky Losers

  Ivo Karlović

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S